Dzilam es un topónimo en idioma maya que puede referirse a:

 Dzilam de Bravo, puerto de pescadores en el litoral norte del estado de Yucatán, en México.
 Dzilam de Bravo, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán.
 Dzilam González, localidad del estado de Yucatán, cabecera del municipio homónimo.
 Dzilam González, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, en México.
 Bocas de Dzilam, reserva natural estatal protegida en el litoral norte de la península de Yucatán.